Alderete ist der Familienname folgender Personen:

 Jerónimo de Alderete (1519–1556), spanischer Konquistador in Venezuela, Peru und Chile
 Omar Alderete (* 1996), paraguayischer Fußballspieler
 Roberto Alderete (* 1961), mexikanischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Cabo Alderete